José López ou José Lopez peut désigner :
 José López Domínguez (1829-1911), homme politique espagnol ;
 José López Rubio (1903-1996), réalisateur espagnol ;
 José López Rega (1916-1989), homme politique argentin ;
 José López Portillo (1920-2004), homme politique mexicain ;
 José López Maeso (1956-), joueur de tennis espagnol ;
 José López (1972-), boxeur portoricain ;
 José López (1983-), joueur vénézuélien de baseball ; 
 José Luis López-Linares (1955- ), réalisateur espagnol ; 
 José Manuel Lopez Lopez (1956-), compositeur espagnol ;
 José Lopez (1945-), un footballeur français.